Holzbohrer steht für:

 Holzbohrer, Werkzeug zur Bearbeitung von Holz
 Holzbohrer (Schmetterling), Familie der Schmetterlinge
 Kleiner Holzbohrer (Xyleborus saxeseni), ein Rüsselkäfer
 Ungleicher Holzbohrer (Xyleborus dispar), ein Rüsselkäfer